Oeschenbach und Öschenbach sind geographische Namen:

 Oeschenbach, Gemeinde im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern 
 Öschenbach (Steinlach), rechter Zufluss der Steinlach an der Oberen Mühle, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Öschenbach (Ursenbach), linker Zufluss des Ursenbachs (zur Langete) in Ursenbach, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern

Siehe auch:
 Eschenbach
 Öschenbachtal, Naturschutzgebiet um den mittleren Öschenbach (Steinlach) bei Öschingen, Stadt Mössingen
 Öschibach